Ро́звилл, Ро́звиль () — название нескольких населённых пунктов в США:

 Розвилл — город в Калифорнии.
 Розвилл — город в Миннесоте.
 Розвилл — тауншип в Миннесоте, округ Грант.
 Розвилл — тауншип в Миннесоте, округ Кандийохай.

См. также 
 Розленд
 Розмонт
 Россвилл